Лаку () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Одейле.
 Лаку () — село в Румунії, у повіті Клуж. Входить до складу комуни Джака.